Znamka je lahko:

 poštna znamka, vrednotnica o plačilu poštnine
 tržna znamka, skupek vtisov, občutij in znanja, ki ga ima uporabnik o posamezni entiteti na trgu
 blagovna znamka, pravica industrijske lastnine